Сент-Луис 2016 (Sinquefield Cup) — шахматный турнир, которой проходил с 5 августа по 16 августа.

 Категория: XXII (средний рейтинг: 2779)
 Контроль: 120 минут на 40 ходов, потом 60 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый сделанный ход начиная с 41 хода.

Расписание 
 5—9 августа
 10 августа — выходной день
 11—14 августа

Призовой фонд 
Призовой фонд: 300 000$

Участники 

¹) рейтинги даны на август 2016 года

Движение по турам

Таблица

Ссылки 
 Официальная страница турнира
 Информация о турнире на сайте theweekinchess.com

Сент-Луис (шахматный турнир)
2016 год в шахматах
Август 2016 года
Спорт в США в 2016 году